Příjmení Krška nosí více osobností:

 Pavol Krška (* 1949) – slovenský hudební skladatel a pedagog
 Titus Krška (1842–1900) – zakladatel prvního hasičského sboru v Třebíči
 Václav Krška (1900–1969) – český spisovatel a filmový režisér
 Václav Krška (fotbalista) (* 1973) – český fotbalista
 Vladimír Krška (1924–1999) – český herec

podobné
 Pavel Kryška (* 1964) – český maratonec, dvojnásobný mistr ČR
 Krško (rozcestník) – více pojmů